Кики́ с Монпарна́са (, или просто , собственно Алиса Эрнестина Прен, , 2 октября 1901, Шатийон-сюр-Сен, Кот-д’Ор — 29 апреля 1953, Санари-сюр-Мер, Вар) — французская певица, актриса, художница, но прежде всего — знаменитая натурщица, модель сюрреалистов и художников Парижской школы.

Биография 

Незаконная дочь, отца не знала. После переезда матери в Париж на заработки росла у бабушки. В воспитании также принимал участие ее крестный отец, который был бутлегером.

В двенадцать лет отправилась в Париж к матери. В школе проучилась всего год, затем вынуждена была устроиться на низкооплачиваемую работу в мастерскую по ремонту обуви, потом в пекарню. В 14 лет согласилась позировать обнаженной в мастерской скульптора Роншена. Так она стала натурщицей и позировала обнажённой в скульптурных и художественных мастерских и студиях. Мать такого занятия не одобрила и отреклась от девушки

Имела романтические связи со многими известными художниками и артистами, среди которых можно назвать Хаима Сутина, Мориса Менджинского, Ивана Мозжухина и других.

В 1921 стала подругой и моделью Мана Рэя, оставившего её многочисленные фото, включая знаменитую «Скрипку Энгра», и снимавшего её в своих экспериментальных фильмах (она снялась также в «Механическом балете» Фернана Леже и др.). Её писали Моисей Кислинг, Фужита, Пер Крог, Эрмина Давид, фотографировал Брассай, ваял Пабло Гаргальо.

В 1927 в парижской галерее «Весна священная» состоялась единственная прижизненная выставка картин и рисунков Кики.

Она оставила мемуары о Париже 1920-х годов (1929 г., американское издание 1930 года с предисловиями Хемингуэя и Фужиты было немедленно запрещено цензурой и оставалось таковым до конца 1970-х годов). Хемингуэй в своём предисловии, отмечая, что мемуары Кики обязательно следует прочитать, писал: «она, безусловно, царила в той эпохе Монпарнаса куда заметней, чем Королева Виктория в эпохе викторианской».

В 1930-х держала на Монпарнасе кафе «У Кики». Похоронена в Париже, на кладбище Тье.

Память 
В её честь названа одна из разновидностей лилейника. В 2013 году был снят анимационный биографический фильм о Кики (режиссёр — Амели Арро).

Примечания

Мемуары 
 Souvenirs retrouvés. Paris: J. Corti, 2005.
 Русское издание: Кики. Мемуары Кики. Предисл. Э. Хемингуэя и Фуджиты. Пер. с англ. и франц. Н. Семонифф. Комм. И. Соболевой. — Salamandra P.V.V., 2011. — 243 c., илл.

Литература 
 
 Kohner Fr. Kiki de Montparnasse, roman. Paris: Buchet-Chastel, 1968
 Mollgaard L. Kiki: reine de Montparnasse. Paris: R. Laffont, 1988
 Klüver B., Martin J. Kiki et Montparnasse: 1900—1930. Paris: Flammarion, 1989
 Gossmann M. Le mythe de Kiki de Montparnasse. Châtillon-sur-Seine: Assoc. des Amis du Châtillonnais, 2001
 Bocquet J.-L., Catel. Kiki de Montparnasse. Tournai: Casterman, 2007.
 Semoniff N., Мемуары Кики. Salamandra P.V.V., 2011.

Ссылки 

 KIKI of MONTPARNASSE (Картины)

 Мемуары Кики в переводе Н. Семонифф (рус.), 2011 

Натурщицы
Сюрреализм
Парижская школа
Артисты, известные под псевдонимами
Похороненные на кладбище Тье
История искусства
Монпарнас